Ермиловка — название населённых пунктов в России:
 Ермиловка — деревня в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Ермиловка — село в Тевризском районе Омской области.
 Ермиловка — село в Чаинском районе Томской области.